Koritnik est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Koritnik, un village situé dans la municipalité de Breza, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Koritnik, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
 le mont Koritnik, une montagne située dans la province autonome du Kosovo ;
 Koritnik, un village situé dans la municipalité d’Ivanjica, district de Moravica.